IAAF atleet van het jaar: beste atleet van het jaar in de wereld.
European Athlete of the Year Trophy: beste Europese atleet van het jaar.
KNAU-atleet van het jaar: beste Nederlandse atleet van het jaar.
Gouden Spike (België): beste Belgische atleet van het jaar.